Зимние паралимпийские игры 2006 () прошли в Турине, Италия с 10 по 19 марта 2006. Участвовали 486 атлетов из 39 стран, которые соревновались в 5 видах спорта. В отличие от Олимпийских игр в Турине на Паралимпиаде российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете.

Медальный зачёт

Участники 

39 стран представили команды для участия в паралимпийских играх.
(В скобках указано число атлетов)

Соревнования

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 2006

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
2006 год в спорте